Em sua acepção original, isolamento se refere à separação de um certo elemento de seus iguais. A palavra, no entanto, pode se referir aos seguintes contextos:

Na construção civil e na arquitetura, o isolamento pode estar associado ao isolamento acústico e isolamento térmico das edificações
Nos projetos elétricos pode se referir a isolamento elétrico
A palavra pode se referir também a regimes diferenciados de detenção
No estudo do comportamento humano, o isolamento social, quando o indivíduo deixa de interagir com outras pessoas, voluntariamente ou não

Desambiguação